Vilemína Hesensko-Kasselská (25. února 1726 Kassel – 8. října 1808 Berlín) byla hesensko-kasselská a sňatkem s Jindřichem Pruským pruská princezna.

Život 
Vilemína se narodila jako dcera prince Maxmiliána Hesensko-Kasselského a jeho manželky Frederiky Šarloty, dcery hesensko-darmstadtského lankraběte Arnošta Ludvíka. Byla neteří lankraběte Viléma VIII. Hesensko-Kasselského a švédského krále Frederika I. S princem Jindřichem se seznámila na jeho návštěvě Kasselu v roce 1751 a 25. června 1752 se za něho provdala.

Vilemína byla popsována jako okouzlující kráska. Manželé měli svůj vlastní dvůr a žili na zámku Rheinsberg a v Berlíně. S Jindřichem, který se údajně věnoval více svým mužským přátelům než jí, neměla žádné děti. Pár se rozešel v roce 1766 po Vilemínině údajném románku. Po rozchodu žila Vilemína v paláci Unter den Linden v Berlíně, kde jí sloužily jako dvorní dámy postupně čtyři členky rodiny Blumenthal (Amálie, Šarlota, Marie Tereza a Leopoldina).

Švédská princezna Hedvika Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorpská, která ji navštívila v roce 1798, ji popsala takto: „Byla to vysoká a pohledná dáma s dobře udržovanou, i když velmi hubenou, postavou, a stále je na ní vidět, jak byla v mládí nádherná. Její oči jsou velké a živé, i když poněkud vyčnívající a s neklidným pohledem. Je vtipná a přesná, ale v důsledku svého věku někdy mluví o několika věcech současně. Její chování je královské a dokonale reprezentativní, navíc byla velmi zdvořilá a ke mně velmi příjemná.“

Vilemína byla jedním z několika členů královské rodiny, kteří se rozhodli zůstat v Berlíně během francouzské okupace v roce 1806. Zatímco většina královské rodiny odešla, údajně kvůli protinapoleonské kritice, kterou vyjádřili, a členové královského dvora je buď následovali, nebo odešli z hlavního města na své venkovské statky, Vilemína a princ August Ferdinand Pruský s manželkou Annou Alžbětou Luisou Braniborsko-Schwedtskou zůstali kvůli „jejich vysokému věku“ v Berlíně, stejně jako těhotná princezna Augusta Pruská.

Princezna Vilemína zemřela 8. října 1808 v Berlíně ve věku 82 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pruské princezny
Hesensko-Kasselští
Narození 25. února
Narození v roce 1726
Narození v Kasselu
Úmrtí 8. října
Úmrtí v roce 1808
Úmrtí v Berlíně
Ženy